Obrona twierdzy brzeskiej (1939) – bój kampanii wrześniowej
 Obrona twierdzy brzeskiej (1941) – epizod wojny III Rzeszy z ZSRR